Tři kříže mohou označovat:
geografie
 Tři kříže (Slavkovský les) – kopec zvaný Tříkřížový s třemi kříži na vrcholu nad Karlovými Vary
 Tři kříže (vyhlídka) – altán na Tříkřížovém kopci nad Karlovými Vary
 Tři kříže (Nové Město na Moravě) – též Kaplisko, Kalvárie (675 m n. m.), okres Žďár nad Sázavou
 Tři kříže (Ústí nad Labem) – ulice v Neštěmicích
 Tři kříže (vodní nádrž) – vodní nádrž, Šerchov u čp. 14, obec Blatno, okres Chomutov
 Tři Kříže (Mladotice) – kopec (530 m n. m.) u Mladotice, okres Plzeň-sever
 Tri kríže (sedlo) – sedlo v hlavním hřebeni Kremnických vrchů (1180 m n. m.), Slovensko
 U Tří křížů (Dačice) – kopec (501 m n. m.) a ulice v Dačicích, okres Jindřichův Hradec
 U Tří křížů (Prameny) – kopec (817 m n. m.) v Pramenech, okres Cheb, též NPP Křížky
 Kalvárie (Porta Bohemica) – vyhlídka na kopci Kalvárie, Libochovany, okres Litoměřice

hudba
 Tři kříže (píseň) – folková skladba skupiny Hop Trop

Související články 
 Kalvárie
 Golgota